Thunderstruck bezeichnet:

 Thunderstruck (Lied), Lied der Band AC/DC
 Thunderstruck (2004), australischer Spielfilm von Darren Ashton
 Thunderstruck (2012), amerikanischer Spielfilm von John Whitesell